Weißenhaus steht für
 Gut Weißenhaus, Ostholstein mit Weißenhäuser Strand und Weißenhäuser Brök
 Weißenhaus (Sulzbach-Laufen), Einzelhof im Ortsteil Sulzbach am Kocher der Gemeinde Sulzbach-Laufen, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Weißenhaus (Wuppertal), Wohnplatz

Siehe auch
 Waisenhaus
 Weißhaus (Begriffsklärung)
 Weissenhäuschen
 Weißes Haus (Begriffsklärung)